Томін; Томин — російське прізвище.
 Томін Євген Фролович (1950) — український політик, голова Полтавської обласної державної адміністрації (2000—2003 рр.)
 Томін Микола Миколайович (1948) — український радянський гандболіст, олімпійський чемпіон
 Томин Степан Ярославович — завідувач відділу Вінницького обласного лабораторного центру, заслужений лікар України.

Примітки 

російські прізвища